Крассов — фамилия; имеет женскую форму Крассовa.
 Крассов, Олег Игоревич (род. 1952) — доктор юридических наук, профессор, магистр права.
 Крассов, Эрнст Дитлев фон (ок. 1660—1714) — шведский военачальник, соратник Карла XII, генерал-лейтенант (1710), участник Северной войны.